Donguralesko (ur. 1980) – polski raper, producent muzyczny i przedsiębiorca
 Piotr Górny (ur. 1992) – polski fotograf przyrody i matematyk